Lisboa — capital de Portugal
Ilha Lisboa — do continente Antártida

Artes 
Lisboa (filme) — filme policial estadunidense de 1956
Lisboa (1999) — filme hispano-argentino
Lisboa (álbum) — álbum ao vivo pela banda Madredeus
Lisboa (álbum) — álbum do guitarrista português António Chainho

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música